«Мемориальный зал Чан Кайши» (; ) — пересадочный узел Тайбэйского метрополитена, связывающий Красную и Зелёную линии. Находится на территории района Чжунчжэн в Тайбэе.

Станция была открыта 24 декабря 1998 года в составе участка «Тайбэйский вокзал» — «Наньшицзяо». «Мемориальный зал Чан Кайши» является конечной станцией линии Сяонаньмэнь, которая была открыта 31 августа 2000 года. Следующая станция на этой линии — «Сяонаньмэнь».

Техническая характеристика 
«Мемориальный зал Чан Кайши» — двухъярусная пересадочная однопролётная станция. На нижний ярус станции прибывают поезда в сторону станций «Синьдянь» и «Наньшицзяо», а также поезда линии Сяонаньмэнь. На верхний ярус прибывают поезда в сторону станций «Даньшуй» и «Бэйтоу». Второй путь верхнего яруса не работает. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Перспективы 
В будущем планируется объединение линий Синьдянь и Сяонаньмэнь. Таким образом будут задействованы все пути станции. Также будет продлена на восток линия Даньшуй.

Близлежащие достопримечательности 
Недалеко от станции находятся Мемориальный зал Чан Кайши, давший название станции, здания-близнецы Национального Театра и Национального Концертного зала, Большие Южные ворота, а также Китайский почтовый музей.

См. также 
 Тайбэйский метрополитен
 Список станций Тайбэйского метрополитена

Ссылки 
 Информация о станциях на официальном сайте Тайбэйского метрополитена
 Сайт отдела скоростного транспорта правительства Тайбэя
 Информация для туристов на официальном сайте Тайбэйского метрополитена

Станции Тайбэйского метрополитена
Линия метрополитена Даньшуй
Линия метрополитена Сяонаньмэнь
Станции метрополитена, построенные в 1998 году
Чан Кайши